Tenisový turnaj na okruhu WTA Rogers Cup 2009 se konal ve dnech 17. - 23. srpna v kanadském Torontu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2,000,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Canada Masters
 Rogers Cup 2009 - muži

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Canada Masters